Выборы в Ассамблею Северной Ирландии 1998 года проходили 25 июня. Это были первые выборы в Ассамблею, созданную по результатам Белфастского соглашения. 108 депутатов Ассамблеи были избраны по системе единственного передаваемого голоса. Явка на выборах составила 69,88% (823 565 человек).

Ссылки 

Политика Северной Ирландии
Выборы в Северной Ирландии
Выборы 1998 года
Июнь 1998 года